Ridoan Oudaha (in de media meestal afgekort tot Rido(u)an O.) was een ondernemer en zaakvoerder van MF-import, een bedrijf dat sinaasappelen uit Marokko invoerde. Hij stond tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van het jaar 2000 in Kortrijk op de lijst van SP.a. In de krant Het Nieuwsblad werd hij in een inmiddels verwijderd artikel geroemd als "toonbeeld van integratie". Hij zette zich ook in voor de integratie van jongeren.

Ridoan werd vooral bekend nadat hij zijn ex-vriendin Jill Himpe vermoordde op een parking in Aalbeke.

Referenties 

Ondernemer
Moordenaar
Belgisch socialist